Глиб — топоним.

 Глиб — пригород Сиднея, Австралия.
 Глиб — район Оттавы, Канада.
 Глиб — деревня в графстве Тирон, Северная Ирландия.